Batu kan syfta på:

 Batu khan (cirka 1205-1255), en mongolisk krigarhövding

Geografi

Etiopien 

 Batu (berg), Oromia,

Filippinerna 

 Batu (ort i Filippinerna), Zamboangahalvön, Province of  Zamboanga del Sur,

Indonesien 

 Batu (stad) , 
 Batu, Jawa Tengah, by, 
 Batu, Nusa Tenggara Timur, by, 
 Kepulauan Batu – öar  i provinsen Sumatera Utara 
  Batu Tara – en ö i Indonesien

Malaysia 

 Batu Ferringhi – en sträcka med stränder på den malaysiska ön Pinangs norra kust
 Batugrottorna – ett berg av kalksten i Gombak i Selangor

Nigeria 

 Batu (ward), Jigawa, Biriniwa, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar